Banium ligusticifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenzo de Cesati och Pierre Edmond Boissier. Banium ligusticifolium ingår i släktet Banium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ligusticifolium